McKendree bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McKendree (Maryland)
 McKendree (Ohio)
 McKendree (Virginia)
 McKendree (West Virginia)

McKendree ist der Familienname folgender Personen:
 William McKendree (1757–1835), amerikanischer methodistischer Bischof

Siehe auch:
 McKendry